Long Way from Home – singolo degli Whitesnake del 1979
 Long Way from Home – singolo degli Asia del 2005
 Long Way from Home – album di Peter Cincotti del 2017